Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 1997/98 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 1997/98 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während De Sprénger Echternach sowie die ersten Mannschaften von Le Cavalier Differdange und Cercle d'échecs Dudelange mit je 13 Spielern auskamen, setzte Gambit Bonnevoie 18 Spieler ein. Insgesamt kamen 114 Spieler zum Einsatz, von denen 21 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler mit 7,5 Punkten aus 10 Partien war Jean-Marie Weber (Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen), je 7 Punkte erzielten Denis Baudot (Gambit Bonnevoie), Jean-Claude Schuller (Le Cavalier Belvaux), Paul Goerens (Le Cavalier Differdange) und Serge Karp (Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen), wobei Baudot 8 Partien spielte, Schuller, Goerens und Karp je 10.

Mit Henri Moris, Michael Wiedenkeller, Gunnar Gnad, Geoffrey Stern (alle Gambit Bonnevoie), Peter Daus und Gérard Thill (beide Le Cavalier Belvaux) erreichten sechs Spieler 100 %, wobei Wiedenkeller sechs Partien spielte, Moris fünf, Gnad zwei, Stern, Daus und Thill je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1997; BEL = Belgien, DEN = Dänemark, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, LUX = Luxemburg, RUS = Russland, SCO = Schottland, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Gambit Bonnevoie

Le Cavalier Belvaux

Le Cavalier Differdange I. Mannschaft

De Sprénger Echternach

Cercle d'échecs Dudelange I. Mannschaft

Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen

Le Cavalier Differdange II. Mannschaft

Cercle d'échecs Dudelange II. Mannschaft

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt sechs Spieler von Le Cavalier Differdange und Cercle d'échecs Dudelange wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgeführt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei Cercle d'échecs Dudelange (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 1997
Schach 1998
Wikipedia:Liste